Ритуáл ( — «обрядовый» от  — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал. И словарное определение, и другие источники показывают, что слово «ритуал» является синонимом слова «обряд». Однако ранее отношение понятий «ритуал» и «обряд» в разных источниках могло определяться иначе, когда считалось, что:
 ритуал является частным случаем обряда;
 ритуал является совокупностью обрядов.

Как и обряд, ритуал характеризуется символичностью действий, утратой их утилитарного значения. Также ритуалу присуща строго установленная форма и демонстративность.

Ритуал как частный случай обряда 
В части источников, включая Большую советскую энциклопедию, ритуал определяется как религиозный обряд. Согласно определению Мэри Дуглас, ритуалы «служат для выражения веры или приверженности определённым символическим системам».

Изучение функционирования религиозных ритуалов делает актуальным вопрос о типологии их значения, поскольку воспроизведение ритуалов в рамках той или иной религиозной традиции неизбежно приводит к соответствующим семантическим изменениям. 

Необходимо учитывать, что ритуалы, воспроизводимые в рамках теологической религии, в большинстве случаев предполагают теологическую интерпретацию: они рассматриваются не только как сакральное действие, но и как способ символического выражения вероучения. Однако если ритуал как таковой всегда имеет конкретную историко-религиозную привязку, ритуалогема как простейшее устойчивое и отвечающее критерию воспроизводимости действие, или повторяющийся, устойчивый элемент ритуала, из совокупности которых образуются сложные ритуальные комплексы, может рассматриваться вне конкретных, конфессионально обусловленных религиозных практик.

Ритуал теологической религии воспринимается в контексте мифологизированной народной веры. В этом случае теологическое значение ритуала замещается соответствующими мифологическими конструктами, сродни явлению, известному как народная этимология. При этом происходят приращения смысла, когда незначимые, вариативные, вообще факультативные элементы ритуала обретают принципиальное значение. В этом случае происходит усиленное развитие подвидовых значений ритуалогем, некоторые из которых становятся категориальными, то есть видовыми. Подобно тому как мифологема может трансформироваться в аллегорию, теологема зачастую в пространстве народной религии трансформируется в мифологему.

Перенос ритуала (нем. Ritualtransfer, англ. transfer of ritual) - перенесение ритуального комплекса из одного культурного контекста в другой, при этом рассматриваются перенесения-заимствования и перенесения-модификации.

В результате перенесения-модификации ритуалов (обрядовой реформы) могут произойти более существенные изменения религиозных ритуалов, а именно может произойти формирование отдельного, особого ритуального семиотического кода по причине возникновения и размежевания конфессиональных контекстов (конфессионализация и аналогичные процессы). Возникновение конфессий (или шире - вероисповедных обществ, находящихся в оппозиции религиозному мейнстриму) неизбежно приводит к формированию специфического семиотического кода - специальной знаковой системы, позволяющей использовать конфессиональный принцип, зафиксированный в специальных знаках, для формирования более или менее замкнутых коммуникативных групп.

Следует отметить, что выработка конфессионального кода зачастую сопровождается тем, что лежащие в его основе теологические постулаты трансформируются на бытовом уровне в набор мифологем, зачастую нелепых и противоречивых, но способных вытеснять теологический компонент из дискурса народной религии. С другой стороны, границы конфессиональной идентичности не тождественны границам использования конфессионального кода.

Религиозный ритуал заимствуется и существенно трансформируется светской культурой. По своей сути такое заимствование можно рассматривать в качестве крайней формы переноса ритуала, но поскольку при таком переносе происходит замещение религиозного контекста контекстом квазирелигиозным, данные процессы все-таки лучше рассматривать отдельно. В результате подобного заимствования формируются такие парадоксальные обряды, как «гражданская панихида» (при том, что термин «панихида» обозначает церковную службу), различные обряды «наречения имени» новорожденному, ритуальные трапезы в различных формах, мемориальные мероприятия и под эрзац-религиозные обряды. В результате подобных заимствований происходит такая трансформация заимствованных ритуалов, в ходе которой ритуалогемы сохраняют только родовые признаки, а видовые и подвидовые компоненты их семантики создаются заново, иногда - по аналогии с семантикой исходных религиозных ритуалов.

Именно сохранение в таких случаях родовых признаков позволяет рассматривать светские ритуалы (особенно в условиях, когда их насаждение преследует идеологическую цель, например - секуляризация общества или насаждение атеизма) как явления, сохраняющие генетическую связь и некоторую семиотическую схожесть с ритуалами религиозными.

Отождествление ритуала и обряда 
Практически все источники допускают нерелигиозное трактование понятия «ритуал» и, таким образом, полное отождествление его с понятием «обряд». Тем не менее, например, Ю. В. Чернявская проводит чёткую границу между ритуалом и обрядом, определяя их как равнозначные формы преемственности культуры и дополняя их третьей формой — обычаем. При этом обряд определяется как «десакрализованный ритуал».

В биологии 

Помимо антропологического значения понятие «ритуал» имеет общее биологическое — стереотипная форма поведения животных при различных стандартных коммуникациях. Биологическое значение ритуала таково, что, например, несовпадение брачных ритуалов может приводить к образованию новых видов.

В психологии и психиатрии 

Ритуал (Ritual) — служба или церемония, проводимые с религиозной или терапевтической целью или намерением, как сознательным, так и бессознательным.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Религиозный культ
Антропология